Weems peut être:

un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Carrie Mae Weems (née en 1953), une artiste afro-américaine
 Eric Weems, un joueur de football américain
 Kyle Weems (né en 1989), un joueur de basket-ball américain
 Mason Locke Weems (1759-1825), un auteur ayant écrit des biographies fictives de personnages célèbres de l'histoire américaine tels que George Washington
 Robert E. Weems (né en 1947), un paléontologue américain 
 Samuel Weems, un juriste handicapé et négationniste de génocide américain
 Sonny Weems (né en 1986), un joueur de basket-ball américain
 Walter Weems (1886-1955), un scénariste et un acteur américain

et aussi:
 Baby Weems, un court métrage d'animation américain
 Weems (Ohio), un établissement humain en Ohio, aux États-Unis	 
 Weems (Virginie), un établissement humain, dans le comté de Lancaster, en Virginie, aux États-Unis